Vereinswechsel kann bedeuten:
 allgemein: der Wechsel des Startrechts eines Sportlers von einem Sportverein zu einem anderen
 im Fußball: Transfer (Fußball)
 in den nordamerikanischen Profiligen der Vereinigten Staaten und Kanada, darunter  Major League Baseball (MLB), die National Football League (NFL), die National Basketball Association (NBA), die National Hockey League (NHL), die Major League Soccer (MLS), die Women’s National Basketball Association (WNBA) und kleineren Ligen in den Ländern: Trade (Sport)